Buffalo Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:

 Buffalo Lake (Alberta)
 Buffalo Lake (Nordwest-Territorien) 

in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo Lake (Colorado)
 Buffalo Lake (Florida)
 Buffalo Lake (Idaho)
 Buffalo Lake (Illinois)
 Buffalo Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Buffalo Lake (Martin County, Minnesota)
 Buffalo Lake (Murray County, Minnesota)
 Buffalo Lake (Waseca County, Minnesota)
 Buffalo Lake (Wright County, Minnesota)
 Buffalo Lake (Montana)
 Buffalo Lake (Chaves County, New Mexico)
 Buffalo Lake (Curry County, New Mexico)
 Buffalo Lake (North Dakota)
 Buffalo Lake (South Dakota)
 Buffalo Lake (Texas)
 Buffalo Lake (Washington)
 Buffalo Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Buffalo Lake (Burnett County, Wisconsin)
 Buffalo Lake (Douglas County, Wisconsin)
 Buffalo Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Buffalo Lake (Wyoming)
 

Buffalo Lake steht für:
 Buffalo Lake (Minnesota), City in Minnesota, Vereinigte Staaten